Los Esclots és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat a llevant de la vila, al sud de lo Molí, a l'esquerra de la Llau de Rodelló i a llevant del Tros del Safareig.

Esclots
Esclots
Esclots